Заза Рамазович Уруша́дзе (; 30 октября 1965 — 7 декабря 2019) — советский и грузинский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Биография 
Заза Урушадзе родился 30 октября 1966 года в семье советского футбольного голкипера, игрока сборной СССР Рамаза Урушадзе. В 1982—1988 гг. обучался на режиссерском факультете Тбилисского государственного университета театра и кино им. Шота Руставели. В 2001 году стал председателем Экспертной комиссии Грузинского национального киноцентра, а в 2002—2004 годах был его директором.

7 декабря 2019 года скоропостижно скончался от острого сердечного приступа в Тбилиси.

Фильмография

Режиссёр 
  — Им, кого оставили отцы (новелла в киноальманахе «Микстура без рецепта»)
  — Здесь рассвет
  — Три дома
  — Будь со мной
  — Опекун
  — Мандарины — был номинирован на премии «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и награждён премией «За лучшую режиссуру» Варшавского кинофестиваля.

Сценарист 
  — Им, кого оставили отцы (новелла в киноальманахе «Микстура без рецепта»)
  — Здесь рассвет
  — Три дома
  — Будь со мной
  — Мандарины

Продюсер 
  — Мандарины

Примечания

Ссылки